

Geografia 
 Copacabana – località argentina nella provincia di Córdoba.
 Copacabana – località argentina nella provincia di Catamarca.
 Copacabana – città australiana del Nuovo Galles del Sud.
 Copacabana – città della Bolivia nel dipartimento di La Paz, capoluogo della provincia di Manco Kapac.
 Copacabana – quartiere della città brasiliana di Rio de Janeiro, nota per la sua spiaggia.
 Copacabana – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia.

Film 
 Copacabana – film statunitense del 1947 con Groucho Marx.
 Copacabana – film TV musicale del 1985 basato sull'omonima canzone
 Copacabana – film francese del 2010 con Isabelle Huppert e diretto da Marc Fitoussi.

Musica 
 Copacabana – brano musicale di Jack Feldman, cantato da Barry Manilow e conosciuto anche come At The Copa.
 Copacabana – musical di Barry Manilow basato sugli omonimi canzone e film TV.
 Copacabana – brano di Stefano Bollani in cui imita il cantautore Paolo Conte.
 Copacabana – album di Sarah Vaughan del 1979.

Altro 
 Copacabana – nightclub a New York.
 Copacabana – nave belga della Compagnie maritime belge (CMB).
 COPACOBANA – apparecchiatura decifrante del 2007, atta ad attaccare vari sistemi crittografici.